La métamorphose définit un phénomène de changement transitoire d'un état à un autre, que cet état soit au sens strict matériel (propriété physique, corps, forme, apparence...) ou, par extension,  (psychisme, esprit, idée, émotion...).

Ce terme désigne aussi :

Biologie 
 La métamorphose est une période de la vie d'un animal qui correspond au passage d'une forme larvaire à une forme juvénile ou adulte.

Géologie 
 La métamorphose d'une roche est sa transformation (minéralogique, structurale, etc.) par des conditions de température et pression différentes de celles de sa formation. Le métamorphisme est l'ensemble des transformations subies par une roche, qui devient alors une roche métamorphique.

Art et culture

Arts plastiques 
 Métamorphoses, série de dessins-collages, réalisée par Joan Miró.
Les Métamorphoses d'Ovide, sculpture réalisée par Auguste Rodin.

Bande dessinée 
 Métamorphoses est le titre du quatre-vingt-sixième tome de la série de bande dessinée Tif et Tondu (1979).

Littérature 
 Plusieurs ouvrages portent ce titre dans la littérature latine :
 Les Métamorphoses d'Ovide,  ;
 Les Métamorphoses d'Antoninus Liberalis,  ;
 Les Métamorphoses ou L'Âne d'or d'Apulée, .
 Les Métamorphoses du poète grec antique Nestor de Laranda,  - , connues par de maigres fragments.
La Métamorphose est une nouvelle de Franz Kafka (1915).
 Les Métamorphoses est le cinquième tome de la série jeunesse Darhan (2007).

Musique 
 Métamorphoses, œuvre pour 23 instruments à cordes (orchestre à cordes) de Richard Strauss (1945).
 Six Métamorphoses d'après Ovide, œuvre pour hautbois seul, de Benjamin Britten (1951).
 Métamorphose, album du groupe Sortilège (1984).
 Metamorphoses, un album de Jean Michel Jarre (2000).
 Metamorfoz, un album de Tarkan  (2007)
 Métamorphoses, un concours de musique électroacoustique organisé par Musiques & Recherches fondé par Annette Vande Gorne en 2000, dont le 11e épisode a eu lieu en 2020, édité sous le label Influx'.

 Cinéma et télévision 

 Métamorphose, film de Jean-Claude Guiguet, sorti en 2003.

 La métamorphose, téléfilm de Jean-Daniel Verhaeghe, diffusé en 1983.

 Métamorphoses, épisode de la série X-Files : Aux frontières du réel (1994).

 Métamorphoses, film de Christophe Honoré, sorti en 2014.

 Divers 
 La métamorphose est un fétichisme (ou fantasme) dans lequel une personne est excitée par l'idée de se transformer ou de voir quelqu'un se transformer.

 Voir aussi 

 Sur la métamorphose dans les univers de fiction, voir Métamorphe.
 Métamorphose de Narcisse, peinture et poème de Salvador Dalí.
 Six métamorphoses d'après Ovide'', suite de pièces pour hautbois de Benjamin Britten.

Notes et références 

Homonymie de titre